Светско првенство у хокеју на леду 1966. је било 33. светско хокејашко првенство које се одржало од 3. марта до 13. марта 1966. у Југославији. Утакмице Групе А играле су се у Љубљани, групе Б у Загребу и један меч у Јесеницама, а Групе Ц у Јесеницама.

Светско првенство је по шести пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Прво пласирана репрезентација је постала шампион света, а последње пласирана је испала у Групу Ц.

Победник Светског првенства

Светско првенство Група Б 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од деветог до шеснаестог места. Прво пласирана репрезентација се пласирала у Групу А, а последње пласирана је испала у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц 
У Групи Ц су се такмичиле три репрезентације које су се бориле од шеснаестог до деветнаестог места. Француска је одустала пре такмичења па је заузела двадесето место. Прво пласирана репрезентација се пласирала у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

 Резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Југославији
Хокеј на леду у 1966.
Југославија у 1966.